Lophotrochozoa är en av tre stora djurgrupper inom Protostomia. Gruppen föreslogs i en artikel publicerad 1995 av Halanych et al, baserat på molekylära data. I Lophotrochozoater ingår till exempel mossdjur, ringmaskar, halkieriider, blötdjur och armfotingar. De har höger och vänsterhalva, så kallad bilateral symmetri samt fram- och bakända. 
Huvudändan där viktiga sinnesorgan sitter är en anpassning till simning, grävning, krypning eller gång. Det är den delen av djuret som först träffar på mat, faror och andra stimuli. 

Den är indelade i två grupper: Lofofarater och Halkieriider.

Ett fylogenetiskt träd över Lophotrochozoa som föreslagits av Dunn et al (2008)

Protostomer
Protostomia